Charles Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Charles Lake (Michigan)
 Charles Lake (Minnesota)
 Charles Lake (North Dakota)
 Charles Lake (Oklahoma)
 Charles Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Charles, Stadt im Calcasieu Parish, Louisiana